ANST steht für:
 Automated Notes Search Tool, Werkzeug für die automatisierte Hinweissuche in SAP
 ansteckend, siehe ANST (Polizeikürzel)

Anst steht für:
 Anschlussstelle (Autobahn), Knotenpunkt zum Anschluss einer Autobahn
 Anschlussstelle, Betriebsstelle der Eisenbahn, siehe Gleisanschluss#Anschlussstelle

Anst. steht für:
 Anstalt
 Anstellung

anst. steht für:
 anstatt
 ansteckend

Abkürzung